George Harris,  Harris (1746-1829), soldat britannique ;
 George Prideaux Robert Harris (1775-1810), géomètre et naturaliste australien ;
 George Francis Robert Harris,  baron Harris (1810-1872), pair britannique, homme politique libéral et administrateur colonial ;
 George Harris,  Harris (1851-1932), administrateur colonial britannique et gouverneur de Bombay.
 George Harris (1949-), acteur britannique.

Voir aussi